Levée peut prendre diverses significations :

En science 

 En génie civil, une levée est une digue élevée de part et d'autre d'un cours d'eau afin de protéger des risques d'inondations ;
 exemple : la levée de la Loire ;
En biologie agricole, la levée est le stade d'apparition des premiers organes aériens chez une plante après la germination;
En sédimentologie, une levée est un dépôt de sédiment sur les bords d'un chenal.

Autre 

 La levée est l'action de lever mais aussi de faire cesser (la levée d'une interdiction), de recueillir (la levée  du courrier, des impôts),...;
 un jeu de levées est un type de jeu de cartes;
 la levée, en solfège, est la note en fin de mesure qui commence une phrase musicale. Voir aussi anacrouse;
 la levée est le geste utilisé le chef d'orchestre pour préparer l'attaque d'une phrase musicale par l'orchestre ou un pupitre ;
 une levée, synonyme de recrutement militaire, une levée en masse.
Une levée est une unité de longueur anglo-saxonne égale à 4 pouces exactement;

Nom propre 
 Levee (sans accent) est le nom d'une société allemande produisant des bas et des collants.